Sengoku steht für:

 Sengoku, die „streitenden Reiche“, eine Periode der japanischen Geschichte
 Sengoku (Bunkyō), einen Stadtteil des Bezirks Bunkyō der japanischen Präfektur Tokio
 Sengoku (Kōtō), einen Stadtteil des Bezirks Kōtō der japanischen Präfektur Tokio
 Sengoku (Klan), einen japanischen Klan der Sengoku- und Edo-Zeit aus der Provinz Mino
 Sengoku (Spieleserie), eine Videospielserie für das Neo Geo
 Sengoku (Computerspiel, 1991), erster Teil der Neo-Geo-Spielereihe
 Sengoku (Computerspiel, 2011), ein Strategiespiel von Paradox Interactive

Sengoku ist der Familienname folgender Personen:

 Sengoku Mitsugi (1857–1931), japanischer Politiker
 Noriko Sengoku (1922–2012), japanische Schauspielerin
 Ren Sengoku (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Yoshito Sengoku (1946–2018), japanischer Politiker